О́скар О’Ши́ (; 8 октября 1881, Питерборо, Канада — 6 апреля 1960, Голливуд, США) — канадско-американский характерный актёр, который с 1937 по 1953 год снялся более чем в 100 фильмах. Амплуа О’Ши были преимущественно властные и благородные персонажи. Одна из самых заметных актёрских работ — роль хозяина ранчо в экранизации повести Джона Стейнбека «О мышах и людях» ().

О’Ши умер в Голливуде, штат Калифорния, в 1960 году в возрасте 78 лет.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки